Horvátország
Rakovci falu Poreč községben, Isztria megyében

 Szlovénia
Rakovci falu Sveti Tomaž községben, Podravska régióban